Lunt steht für:
 Lunt (Sefton), ein Dorf im Verwaltungsbezirk Sefton in England
 Lunt Solar Systems, ein Hersteller von Astronomie-Teleskopen aus Tucson, Arizona

Lunt ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lunt (1892–1977), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Joseph Lunt (1866–1940), Britischer Astronom